Персо-тюркські війни - серія військових конфліктів між стародавніми тюрками та імперією Сасанідів

 Перша персо-тюркська війна (588–589)
 Друга персо-тюркська війна (606–608 або 619) 
 Третя персо-тюркська війна (627–629)

Війни Персії